Vanags ist der Familienname folgender Personen:

 Arturs Vanags (1908–nach 1964), lettischer Opernsänger (Tenor)
 Jānis Vanags (* 1958), lettischer Erzbischof
 Jānis Vanags (Leichtathlet) (* 1992), lettischer Leichtathlet